Sancy (Meurthe-et-Moselle)
 Sancy (Seine-et-Marne)
 Sancy-les-Cheminots
 Sancy-les-Meaux
 Sancy-lès-Provins